Längdhopp för herrar vid olympiska sommarspelen 2000 i Sydney avgjordes 25-28 september.

Medaljörer

Resultat
 Q innebär avancemang utifrån placering i heatet.
 q innebär avancemang utifrån total placering.
 DNS innebär att personen inte startade.
 DNF innebär att personen inte fullföljde.
 DQ innebär diskvalificering.
 NR innebär nationellt rekord.
 OR innebär olympiskt rekord.
 WR innebär världsrekord.
 PB innebär personligt rekord.
 SB innebär säsongsbästa.

Kval 
Hölls 25 september 2000.

Grupp A

Grupp B

Totala kvalresultat

Final
Hölls på 28 september 2000

Referenser
Sports-reference: resultat

Friidrott vid olympiska sommarspelen 2000